Vereniging van Eigenaars
 Voor- en vroegschoolse educatie